Нусбах:

 Нусбах — коммуна в Австрии.
 Нусбах — коммуна в Германии.
 Нусбах — река в Германии.